Билатеральность (от bi- и  — «боковой») — многозначный термин.

В этнографии 
этнографический термин, имеющий два значения.

 В области систем терминов родства — симметричные отношения индивида с родственниками как со стороны отца, так и со стороны матери. Допускается билатеральный кросскузенный брак, где мужчина женится на дочери брата матери или дочери сестры отца. Противоположна унилатеральность.
 В области счёта родства это формирование таких группировок, когда ориентируются не на общего предка, а общего родственника. Противоположные понятия — унилатеральность, унилинейность. «Билатеральная родня» характерна для индустриального общества, но встречается и в традиционных обществах.

В биологии 

Билатеральность — двусторонняя (двубоковая) симметрия у организмов, выражающаяся в том, что их тело состоит из двух половин, являющихся зеркальным отражением друг друга.

В международном праве 
Билатеральное соглашение — международное соглашение между двумя субъектами (странами, либо международными организациями).

Билатеральный пограничный пункт пропуска — пункт пропуска (в просторечии часто и не вполне правильно «таможня»), открытый только для граждан (реже резидентов) двух сопредельных стран. Граждане третьего государства законно перейти здесь границу не могут.

Литература 
 
 
 «Народы и религии мира», под ред. В. А. Тишкова, М., 1998.
 Итс Р. Ф.. Введение в этнографию, Ленинград, 1974.